Перша битва за Ель-Аламейн (1-27 липня 1942 року)
 Друга битва за Ель-Аламейн (23 жовтня — 4 листопада 1942 року)
Також на цій території відбувалась Битва при Алам-ель-Халфі () між двома вищенаведеними битвами (30 серпня — 5 вересня 1942 року)